Жорес () — пересадочный узел линий 2, 5 и 7bis Парижского метрополитена на границе X и XIX округов Парижа.

Рядом со станцией располагаются Ротонд де ля Вийет и Бассейн де ля Вийет.

История 

 Первой в истории пересадочного узла открылась станция линии 2, это состоялось 23 февраля 1903 года. 18 января 1911 года открылся зал линии 7bis, который до 3 декабря 1967 года входил в состав линии 7.
 До 31 июля 1914 года станция называлась «Рю д’Алемань». В связи с началом Первой Мировой войны и объявлением Францией войны Германии станция была переименована в «Жорес» в честь известного французского политика Жана Жореса, убитого накануне объявления войны. Одновременно со станцией была переименована и улица, по которой она изначально была названа.
 12 октября 1942 года, при реорганизации трассы линии 5, открылся её участок до станции Эглиз де Пантен, проходящий через Жорес. В 2012—2014 годах пересадочный узел прошёл реновацию..

Пассажиропоток пересадочного узла по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель сильно снизился и составил  пассажиров (85 место в рейтинге RATP).

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена X округа Парижа
Станции метрополитена XIX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1903 году